Вайсблат — еврейская фамилия. Известные носители:

 Вайсблат, Александр Владимирович (1924—2004) — советский и российский физик.
 Вайсблат, Владимир Наумович (1882—1945) — российский и украинский издатель, переводчик, драматург, искусствовед.
 Вайсблат, Иосиф Наумович (1898—1979) — советский живописец, график и скульптор.
 Вайсблат, Любовь Соломоновна (Когосова, 1921—2020) — украинский советский иммунолог.
 Вайсблат, Нухим Янкелевич (1864—1925) — главный раввин Киева в 1893—1925 годах.
 Вайсблат, Соломон Наумович (1888—1965) — учёный-медик в области стоматологии и челюстно-лицевой хирургии.